Васенино — название населённых пунктов:

Россия 
 Васенино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Васенино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Васенино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Васенино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.